Разбой:

 Разбой — насильственное хищение чужого имущества.
 Разбой Жупски — деревня в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.
 Разбой Левчански — деревня в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина.